Le Gault kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Gault-Saint-Denis, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Le Gault-Perche, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,